

Окунево — селище, Баунтовський евенкійський район, Бурятія
 Окунево — село, Промишленнівський округ, Кемеровська область